Higuera de las Dueñas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Higuera de las Dueñas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Higuera de las Dueñas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar